Cissa peut désigner :
 Cissa, un genre de passereaux ;
 Cissa, une commune rurale du Burkina Faso ;
 Cissa, un fils du roi du Sussex Ælle.